L'écozone océanienne est l'une des huit écozones du monde.
 Les langues océaniennes, un sous-ensemble des langues austronésiennes.
 Dans de nombreux récits d'heroïc-fantasy, les océaniens sont des créatures fantastiques.